Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1997 года в группе D — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 30 декабря 1996 года по 3 января 1997 года в столице Болгарии, София. Команда, занявшая первое место, получила право играть в Группе C молодёжного чемпионата мира 1998 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — четыре из Европы, две из Азии и по одной из Африки и Северной Америки. Сборная Испании пришла из группы C, пять — с прошлого турнира группы D и дебютанты Сборная Израиля и Сборная Мексики

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Финальный раунд

Матч за 7-е место 

Время местное (UTC+2).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+2).

Финал 

Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Ссылки 

 
 
 

Третий
М*3